Var kan syfta på

Biologi 
 Gårdvar – hundar med varierande uppgifter
 var – flera fiskarter i en familjen piggvarar
 var. – inom botaniken en förkortning, se Varietet (botanik)
 Var (medicin) – ett vit-gult eller gult sekret som bildas vid infektion

Geografi 
 Var (departement) – ett departement i Frankrike
 Var (flod) – en flod i Frankrike

Teknik 
 VAR (Video Assistant Referee) – Videodomarsystem
 var (växelström) – förkortning för enheten Voltampere reaktiv som förekommer vid en fasförskjutning mellan spänning och ström, dvs då vinkel förhållandet mellan den Aktiva effekten (W) och Skenbara effekten (VA) är större än eller mindre än 1 beroende på induktiv- eller kapacitivkaraktär.

Se även 
 Kuddvar
 Vár – en asynja i nordisk mytologi
 VaR – ett riskmått inom finans, se Value at Risk